Die 2. Liga 1989/90 war die 42. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1989 und endete im Juni 1990.

Modus 
In der eingleisigen zweiten Liga traten 20 Mannschaften an. Diese spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten vier Vereine stiegen direkt in die 3. Liga ab.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

S: Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N: Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989/90